Mike Harris (1939-2021), pilota automobilistico sudafricano
 Mike Harris (n. 1945), politico canadese
 Mike Harris (n. 1967), giocatore di curling canadese
 Michael LaTrent Harris (n. 1983), cestista statunitense
 Michael Harris (n. 1988) giocatore di football americano statunitense
 Michael Harris (n. 1989) giocatore di football americano statunitense
 Michael Harris (n. 1988), rugbista a 15 australiano
 Michael Harris (n. 1953) trombettista statunitense
 Michael Harris (n. 1960) chitarrista statunitense
 Michael Harris, costumista statunitense
 Michael Harris (n. 2001) – giocatore di baseball statunitense